Jméno a příjmení Václav Pánek má více nositelů:

 Václav Pánek (1905–1976) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS v letech 1969–70
 Václav Pánek (lední hokejista) (* 1992) – český lední hokejista
 Václav Pánek (pilot) (1915–1942) – český pilot, příslušník zahraničního protifašistického odboje